La avenida Cieneguilla o llamado simplemente como carretera Cieneguilla, y en su último tramo como avenida San Martín, es una de las principales avenidas del distrito de Cieneguilla en la ciudad de Lima, capital del Perú. Se extiende de Oeste a Este. 

Además es la avenida que conecta al distrito con los distritos de Pachacámac y La Molina. Nace como una continuación de la avenida La Molina, en su último tramo como carretera a Cieneguilla. La avenida se inicia en el distrito de Pachacámac, en el asentamiento humano Paul Poblet, sin embargo, más del 90 % de su recorrido esta conformado por el distrito de Cieneguilla.

Referencias 

Cieneguilla
Distrito de Cieneguilla